Kapala (Koutiala), een gemeente in de cercle Koutiala (Mali)
 Kapala (Sikasso), een gemeente in de cercle Sikasso (Mali)
 Kapala (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen